A színésznő (1920), magyar némafilm, rendezte Forgács Antal
A színésznő (1943), szovjet film Borisz Babocskin főszereplésével 
A színésznő (1953), George Cukor filmje, a főszerepben Spencer Tracy, Jean Simmons és Teresa Wright
A színésznő (1992), Stanlej Kvan filmje
A színésznő (2017), Vitézy László filmje, a főszerepben Szávai Viktória és Adorjáni Bálint